

Qualificazione 

XXX Campionati europei di ginnastica artistica femminile